Vinec – wieś w Czechach
 Vinec – wieś w Słowenii